La liste des Pokémon de Pokémon Rubis et Saphir recense les 202 Pokémon disponibles dans les jeux vidéo Pokémon Version rubis, Version saphir et Version émeraude.

Références 

Rubis et saphir